Костиган () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1926—2007) — американский телевизионный актёр и сценарист, лауреат премий «Эмми» за выпуск художественной телепередачи длительностью не менее 1 ч (1959) и оригинальный сценарий для отдельного телефильма (1975, 1976).
  (1835—1916) — канадский юрист и политик, член Палаты общин (1867—1907) и Сената (1907—1916), министр по сборам (1882—1892) и по вопросам рыболовства и океанов (1894—1896).
  (1888—1972) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрания Смитсоновского музея американского искусства и Национальной галереи искусства.
  (1911—1979) — ирландский полицейский, комиссар Гарда Шихана (1952—1965).
  (род. 1985) — папуа-новогвинейский игрок в регбилиг, чемпион Национальной регбийной лиги (2010) и Мирового клубного кубка вызова (2011) в составе клуба «Сент-Джордж Иллаварра Драгонс».
  (1935—2002) — австралийский политик, лорд-мэр Мельбурна (1999—2001).
  (род. 1982) — ирландский игрок в гэльский футбол, победитель Межпровинциального чемпионата в составе команды Манстера (2008).
  (род. 1964) — американский игрок в хоккей на траве, участница летних Олимпийских игр (1988).
  (1902—1977) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Фицрой».
  (1810—1865) — американский архитектор, ряд работ которого отнесены к числу национальных исторических памятников.
  (1874—1939) — американский политик, член Сената (1931—1937).

 Билли Костиган — главный герой фильма «Отступники» (2006) режиссёра Мартина Скорсезе.